Суперкубок Туреччини з футболу 2016 — 43-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 серпня 2016 року між чемпіоном Туреччини «Бешікташем» та володарем кубка Туреччини «Галатасараєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt  

2016
Туреччина
Серпень 2016
2016 у турецькому спорті